Авангард буквално означава преден отряд и може да се отнася за:

 Авангард (военно дело), най-предната част на армията;
 Авангард, общо понятие в изкуството;
 Авангард (Украйна), селище в Украйна;
 Авангарден джаз, подстил в джаза;
 Авангарден метъл, подстил в метъла;
 Авангард, хокеен клуб от Омск;
 Революционен авангард;
 Партия-авангард.